Rivière-Rouge – miasto w Kanadzie
 Rivière Rouge (Red River) – rzeka w USA i Kanadzie